Le format grand aigle est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 75 × 106 cm.

Ce format fut utilisé en France pour les feuilles des plans cadastraux.

Sur du papier de la marque Monval le grand aigle mesure 75 x 110 cm.

Notes et références 

Néant

Voir aussi

Lien externe 
 Les secrets du format grand aigle, Histoire du cadastre français

Aigle, grand
Légion d'honneur sous le Premier Empire